Меллон:
Меллон, Эндрю Уильям
Меллон Арена
Меллон Руанский

См. также 
Мелло
Меллан